Häßlein ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Häßlein (1737–1796), deutscher Sprachforscher
 Ludwig Häßlein (1906–1979), deutscher Malakozoologe und Archivar